Mortificación (teología)
 Mortificación de la carne
 Mortification